

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Osowe – część wsi Kownacica w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew 
 Osowe – część wsi Wólka Rytelska w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów
 Osowe – część wsi Siemianówka  w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka

Zobacz też 
 Osowa, Osowo, Osów, Osowiec